Rainville ist der Name von Orten:
 Gemeinde Rainville im Département Vosges in Frankreich
 Rainvilleterrasse, Straße in Hamburg-Ottensen
 Ressort Rainville im Distrikt Paramaribo in Suriname

Rainville ist der Familienname folgender Personen:
 Camille de Serres-Rainville (* 1995), kanadische Shorttrackerin
 César Rainville (1767–1845), Gründer des Gartenrestaurants Rainville in Ottensen an der Elbe 
 Earl D. Rainville (1907–1966), US-amerikanischer Mathematiker
 Franz de Rainville (1869–1933), deutscher Offizier
 Joseph Hormisdas Rainville (1875–1942), kanadischer Politiker
 Marcel Rainville (1903–??), kanadischer Tennisspieler
 Martha Rainville (* 1958), ehemalige US-amerikanische Offizierin
 Nicolas Rainville (* 1982), französischer Fußballschiedsrichter